

Лоха — місто, провінція Гранада, автономна спільнота Андалузія

Лоха — місто, провінція Лоха
 Лоха — провінція

Лоха — село, Нікольський район, Вологодська область

Див. також 
 Лох (значення)